Rudträsket kan syfta på:

Finland
Rudträsk, sjö i Nyland,

Sverige
Rudträsket, Södermanland, sjö i Huddinge kommun,  (2 ha)
Rudträsket (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (6,13 ha)
Rudträsket (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun, 
Rudträsket (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (5,03 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn